Aleksandr Popov puede referirse a:

 Aleksandr Popov, físico ruso;
 Aleksandr Popov, nadador ruso;
 Aleksandr Popov, biatleta ruso;
 Aleksandr Popov, halterófilo ruso;
 Alexander Popov, Dj ruso.